David Knopfler – chitarrista e cantautore britannico, fratello di Mark Knopfler
 Mark Knopfler – chitarrista e cantautore britannico, fratello di David Knopfler